Квалификация (отборочный турнир) 27-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 8 мая по 11 сентября 2010 года с участием 26 национальных сборных команд. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Сербия, Италия (страны-организаторы), Нидерланды, Польша, Германия, Турция, Россия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния,Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция.

Первый раунд 
 8 мая. Гентофте (Дания).  Дания —  Швеция 0:3 (22:25, 21:25, 14:25).
 15 мая. Катринехольм (Швеция).  Швеция —  Дания 3:0 (25:11, 25:16, 25:16).

 9 мая. Люксембург (Люксембург).  Люксембург —  Швейцария 0:3 (19:25, 8:25, 7:25).
 15 мая. Цюрих (Швейцария).  Швейцария —  Люксембург 3:0 (25:19, 25:8, 25:7).

Победители стыковых матчей (Швеция и Швейцария) вышли во второй раунд, где к ним присоединились ещё 22 команды.

Второй раунд

Группа А 

 21—23.05.2010. Могилёв (Белоруссия)
 21 мая: Азербайджан — Босния и Герцеговина 3:0 (25:16, 25:14, 25:22); Белоруссия — Грузия 3:0 (25:8, 25:7, 25:7).
 22 мая: Азербайджан — Грузия 3:0 (25:9, 25:12, 25:8); Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:17, 25:11, 25:14).
 23 мая: Босния и Герцеговина — Грузия 3:0 (25:11, 25:13, 25:18); Азербайджан — Белоруссия 3:0 (25:16, 25:20, 25:13).

 28—30.05.2010. Баку (Азербайджан)
 28 мая: Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:12, 25:14, 25:16); Азербайджан — Грузия 3:0 (25:10, 25:7, 25:8).
 29 мая: Белоруссия — Грузия 3:0 (25:7, 25:5, 25:9); Азербайджан — Босния и Герцеговина 3:0 (25:13, 25:15, 25:17).
 30 мая: Босния и Герцеговина — Грузия 3:0 (25:13, 25:9, 25:11); Азербайджан — Белоруссия 3:0 (25:13, 25:20, 25:18).

Группа В 

 21—23.05.2010. Карловы Вары (Чехия)
 21 мая: Франция — Венгрия 3:2 (22:25, 24:26, 25:16, 25:12, 15:9); Чехия — Австрия 3:0 (25:7, 25:15, 25:16).
 22 мая: Чехия — Венгрия 3:1 (18:25, 25:15, 25:19, 25:20); Франция — Австрия 3:0 (25:18, 25:17, 25:19).
 23 мая: Венгрия — Австрия 3:0 (25:23, 26:24, 25:20); Чехия — Франция 3:2 (25:20, 25:17, 23:25, 23:25, 15:11).

 28—30.05.2010. Агд (Франция)
 28 мая: Франция — Австрия 3:0 (25:8, 25:12, 25:13); Чехия — Венгрия 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:21).
 29 мая: Венгрия — Австрия 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:16); Чехия — Франция 3:1 (20:25, 25:13, 25:23, 25:21).
 30 мая: Чехия — Австрия 3:0 (25:14, 25:19, 25:7); Франция — Венгрия 3:0 (27:25, 25:18, 25:19).

Группа С 

 21—23.05.2010. Северодонецк (Украина)
 21 мая: Украина — Великобритания 3:0 (25:22, 25:9, 25:18); Израиль — Словакия 3:2 (25:27, 15:25, 25:17, 25:16, 15:8).
 22 мая: Словакия — Великобритания 3:0 (25:19, 29:27, 25:17); Украина — Израиль 3:1 (25:18, 25:13, 18:25, 25:18).
 23 мая: Израиль — Великобритания 3:0 (25:23, 25:19, 25:22); Украина — Словакия 3:1 (25:20, 25:14, 25:27, 25:22).

 28—30.05.2010. Шеффилд (Великобритания)
 28 мая: Словакия — Великобритания 3:2 (27:25, 26:28, 17:25, 28:26, 15:9); Украина — Израиль 3:2 (26:24, 25:18, 27:29, 13:25, 15:10).
 29 мая: Израиль — Великобритания 3:1 (25:17, 25:12, 19:25, 25:22); Словакия — Украина 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:11).
 30 мая: Украина — Великобритания 3:0 (25:10, 25:18, 25:15); Израиль — Словакия 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Группа D 

 21—23.05.2010. Осиек (Хорватия)
 21 мая: Хорватия — Швейцария 3:0 (25:21, 25:21, 25:18); Испания — Черногория 3:0 (25:8, 25:15, 25:17).
 22 мая: Швейцария — Черногория 3:0 (25:20, 25:21, 25:23); Хорватия — Испания 3:0 (25:21, 25:17, 25:15).
 23 мая: Испания — Швейцария 3:0 (25:23, 25:18, 25:20); Хорватия — Черногория 3:0 (25:19, 25:17, 25:10).

 28—30.05.2010. Трес-Кантос (Испания)
 28 мая: Хорватия — Черногория 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:12); Испания — Швейцария 3:0 (25:14, 25:21, 25:14).
 29 мая: Хорватия — Швейцария 3:0 (25:13, 25:22, 25:20); Испания — Черногория 3:0 (25:14, 25:17, 25:14).
 30 мая: Швейцария — Черногория 3:0 (25:21, 25:20, 26:24); Испания — Хорватия 3:0 (25:21, 25:16, 25:11).

Группа E 

 21—23.05.2010. Хасселт (Бельгия)
 21 мая: Румыния — Словения 3:1 (18:25, 25:21, 25:15, 25:19); Бельгия — Швеция 3:0 (25:14, 25:13, 25:15).
 22 мая: Румыния — Бельгия 3:0 (25:8, 25:10, 25:23); Словения — Швеция 3:0 (25:13, 25:19, 25:19).
 23 мая: Бельгия — Словения 3:2 (25:21, 25:16, 14:25, 21:25, 15:12); Румыния — Швеция 3:1 (25:14, 19:25, 25:18, 25:15).

 28—30.05.2010. Констанца (Румыния)
 28 мая: Бельгия — Словения 3:1 (25:14, 22:25, 25:20, 25:17); Румыния — Швеция 3:1 (25:11, 20:25, 25:14, 25:12).
 29 мая: Бельгия — Швеция 3:0 (25:16, 25:19, 25:15); Румыния — Словения 3:0 (25:11, 25:19, 25:22).
 30 мая: Словения — Швеция 3:1 (25:20, 25:20, 19:25, 25:18); Румыния — Бельгия 3:0 (25:21, 25:20, 25:20).

Группа F 

 21—23.05.2010. Гуарда (Португалия)
 21 мая: Болгария — Греция 3:1 (25:15, 25:20, 16:25, 25:20); Финляндия — Португалия 3:0 (25:14, 25:17, 25:15).
 22 мая: Болгария — Финляндия 3:0 (25:17, 25:15, 25:22); Греция — Португалия 3:0 (25:16, 25:16, 25:18).
 23 мая: Финляндия — Греция 3:0 (25:23, 25:22, 25:22); Болгария — Португалия 3:0 (25:13, 25:18, 25:7).

 28—30.05.2010. Самоков (Болгария)
 28 мая: Финляндия — Португалия 3:0 (25:8, 25:16, 25:15); Болгария — Греция 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).
 29 мая: Греция — Португалия 3:0 (25:15, 25:10, 25:14); Болгария — Финляндия 3:0 (25:21, 25:19, 25:11).
 30 мая: Греция — Финляндия 3:2 (25:21, 22:25, 26:24, 17:25, 15:4); Болгария — Португалия 3:0 (25:7, 25:15, 25:19).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2011 года получили победители групп — Азербайджан, Чехия, Украина, Испания, Румыния, Болгария.

Белоруссия, Франция, Израиль, Хорватия, Бельгия, Финляндия, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в третьем раунде.

Третий раунд 
 3 сентября 2010. Селеста (Франция).  Франция —  Финляндия 3:0 (25:22, 25:15, 25:15).
 11 сентября. Сало (Финляндия).  Финляндия —  Франция 0:3 (23:25, 25:27, 19:25).

 4 сентября. Осиек (Хорватия).  Хорватия —  Бельгия 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23).
 11 сентября. Антверпен (Бельгия).  Бельгия —  Хорватия 2:3 (25:15, 21:25, 22:25, 25:23, 13:15).

 4 сентября. Минск (Беларусь).  Беларусь —  Израиль 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 27:25, 15:13).
 11 сентября. Раанана (Израиль).  Израиль —  Беларусь 3:1 (25:22, 16:25, 25:20, 26:24).

По итогам третьего раунда путёвки на чемпионат Европы 2011 года получили победители стыковых матчей — Франция, Хорватия и Израиль.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Квалификация Евро-2011 на CEV.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2010 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 2011 году